Miguel Ángel Cercas Rueda (Sevilla, 1968) es un escritor español. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y doctor en Derecho canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma), con la tesis doctoral El favor matrimonii en el Código de 1917.

Biografía 
Después de trabajar varios años en el Consorcio León con Futuro, una entidad semipública dedicada a gestionar fondos europeos, desde el 2000 es el director de la oficina en León de Renta 4 Banco (Banco de inversión). Es socio fundador del Aula Leonesa de Inversión y miembro de la European Financial Planning Association. Participa en varios medios de comunicación sobre temas de inversión, imparte cursos de bolsa en la Universidad de León (2000 a 2018) y en diferentes seminarios de carácter financiero. En 2020 es incluido por Citywire España en su Top 50 de banqueros privados y nominado como Asesor del mes en RankiaPro. 

Ha publicado numerosos artículos sobre inversiones en La Nueva Crónica de León y siete libros, uno de ensayo y el resto de ficción.

Publica su primer libro en 2006: Valores en alza. Tu conducta determina tu inversión. Se estudian las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza a la hora de invertir o especular en bolsa. Cuatro personas -un director de un banco de inversión, una psicóloga, un especulador y una estudiante de economía- se reúnen cada quince días para tratar el tema de cómo ser un buen inversor en bolsa. Las conversaciones se centran en el "círculo de influencia", allí donde el inversor o el especulador pueden decidir con independencia de lo que ocurra en el mundo, en los mercados ("círculo de preocupación").

En 2015 publica una colección de relatos y microrrelatos: Si no fuera yo, entonces qué me gustaría. El libro está dividido en cuatro capítulos: "Mis relojes preferidos", "Por qué hago lo que hago", "Nubosidad variable" y "Reflejos de mi vida".

En 2016 hace una segunda edición, actualizada, de Valores en alza. 

En 2017 publica Cumplo cuarenta, una colección de veinte relatos sobre la crisis de los cuarenta. 

En 2018 publica su primer libro de aforismos: A orillas del Bernesga. Aforismos, picaduras y demás. Se trata de una colección de más de setecientos aforismos de temática variada cargados de la ironía propia del escritor.

En octubre de 2019 publica una colección de noventa y nueve microrrelatos sobre cuestiones relacionadas con la espiritualidad: Entre Dios y yo. Microrrelatos para nada (des)moralizantes.

En 2020 publica Me gusta llevar los cordones desatados, una colección de once relatos donde descubrimos la búsqueda del sentido de la vida de Joaquín O y por el que estuvo nominado al Mejor libro de Relatos en la VII-VIII edición de los Premios Círculo Rojo.

En 2021 publica su segundo libro de aforismos, A orillas del Esla. Aforismos, alientos y demás.. 

En 2022 publica Como teclas de piano, una colección de artículos de opinión publicados en los últimos tres años en La Nueva Crónica de León.

Es colaborador semanal de La Nueva Crónica de León y pertenece al colectivo literario Conectivo Divergente.

Su web es miguelangelcercas.com

Obras publicadas 

 Si no fuera yo, entonces qué me gustaría, Círculo Rojo, ISBN 978-84-9115-255-2
 Valores en alza. Tu conducta determina tu inversión, Círculo Rojo, ISBN 978-84-9126-672-3
 Cumplo cuarenta, Círculo Rojo, ISBN 978-849175791-7
 A orillas del Bernesga, Círculo Rojo, ISBN 978-841304421-7
Entre Dios y yo. Microrrelatos para nada (des)moralizantes, Círculo Rojo, ISBN 978-841338461-0
Me gusta llevar los cordones desatados, Círculo Rojo, ISBN 978-841374654-8.
 A orillas del Esla: Aforismos, alientos y demás(2021), Círculo rojo, ISBN 978-8411049757
 Como teclas de piano. Círculo Rojo, ISBN 978-84-1155-562-3

Referencias 

Escritores de España
Aforistas
Nacidos en Sevilla
Alumnado de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz